manifest okrętowy: szczegółowy wykaz ładunków statku
 w sądownictwie: skarga wniesiona do sądu w sprawie krzywdy osobistej
 publiczna, uroczysta deklaracja, wyrażająca stanowisko w danej sprawie, orędzie, deklaracja programowa. Znane manifesty:
 Manifest 22 stycznia 1863
 Manifest komunistyczny
 Manifest Kandela
 Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
 Manifest Skamandrytów
 Manifest Debiana
 Manifest GNU
 Manifest Agile
 Manifest literacki
 Manifest surrealizmu
 Manifest z Tamworth
 Manifest Unabombera, autorstwa Theodore Kaczynskiego
 Manifest – album muzyczny grupy Impaled Nazarene
 Manifest – album muzyczny grupy Lapis Trubieckoj
 Manifest – album muzyczny grupy Szwadron 97

Przypisy

Zobacz też 

 apel
 memoriał